HMS „Cressy” – nazwa noszona przez cztery okręty brytyjskiej Royal Navy, upamiętniająca bitwę pod Crécy (1346):

  – 74-działowy okręt liniowy trzeciej klasy (third rate) zwodowany w 1810 roku, rozebrany w 1832 roku.
  – 80-działowy okręt liniowy trzeciej klasy (third rate) zwodowany w 1853 roku, sprzedany w 1867 roku.
  – krążownik pancerny typu Cressy zwodowany w 1899 roku, zatopiony w 1914 roku.
 HMS „Cressy” – hulk szkolny służący w latach 1941–1959, zwodowany w 1824 roku jako fregata HMS „Unicorn”, po zakończeniu służby ponownie przemianowany na HMS „Unicorn” i przekształcony w okręt-muzeum.

Cressy